Fluorki uranu:
 Fluorek uranu(III) – UF3 (czarny)
 Fluorek uranu(IV) – UF4 (zielony)
 Fluorek uranu(V) – UF5 (jasny bladoniebieski)
 Fluorek uranu(VI) – UF6 (biały)
oraz fluorki złożone:
 Fluorek uranu(IV) uranu(V) – U2F9 lub UF4·UF5 (czarny)
 Fluorek triuranu(IV) uranu(V) – U4F17 lub 3UF4·UF5 (kolor nie został opisany)

Przypisy